

Марай — селище, Абатський район, Тюменська область
 Марай — присілок, Катайський район, Курганська область
 Марай — присілок, Половинський округ, Курганська область